Шпунт (від ) — «чіп», «втулка») може означати:
 Шпунт — поздовжній виступ (гребінь), який входить у відповідну йому за формою та розмірами заглибину (паз, його також називають шпунтом) в з'єднаннях дощок, брусів, паль тощо.
 Шпунт — інструмент (сталевий стрижень з загостреним кінцем), що ним користуються скульптори та каменотеси при первинній обробці каменю.
 Шпунт — виїмка в кілі і штевнях (вертикальних або похилих брусах) судна, до якої примикають дошки (листи) зовнішньої обшивки.
 Шпунт — дерев'яна пробка, якою закривають верхні отвори в бутах і бочках з вином, яке ще не перебродило.

Див. також 
 Шпунти — село в Росії, у Починківському районі Смоленської області
 Шпунтик — персонаж казок М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів», «Незнайко в Сонячному місті», «Незнайко на Місяці»

Посилання 
 Шпунт /